Blaž Kavčič – tennista sloveno
 Blaž Kavčič – politico ed economista sloveno
 Tomaž Kavčič – allenatore di calcio ed ex calciatore sloveno